Хронологія — другий студійний альбом київського реп-гурту «Тулим», виданий 8 квітня 2012.

Композиції 
 Інтро (01:41)
 Класична форма (04:00)
 Блукаюча між поколінь (02:56)
 Від народження до титрів (03:29)
 Скіт (01:11)
 Не підвладна провокаціям (03:32)
 Незвана (03:21)
 Тримаємо секрети (за уч. Sirius MC) (04:01)
 Хронічний фанк (03:23)
 Пн-Пт (02:38)
 Відчуй смак (за уч. Mad Cypha) (04:19)
 Хронологія (03:22)
 Б. І. С. (03:03)
 Час покаже (за уч. Булік) (02:52)
 М. П. С. (03:24)
 Панацея (03:22)
 Скіт (00:13)
 Конфлікт (за уч. Deep Fog, Булік) (05:26)
 Не стерти (03:09)
 Аутро (01:22)

Учасники запису 
 KyLЯ
 RYLEZ

Запрошені виконавці 
 Sirius MC (трек «Тримаємо секрети»)
 Mad Cypha (трек «Відчуй смак»)
 Булік (треки «Час покаже» і «Конфлікт»)
 Deep Fog (трек «Конфлікт»)

Посилання 
 Альбом «Хронологія» на офіційному сайті гурту
 Альбом на сайті pidbit.com